

Cinema 
Bolero – film del 1934 diretto da Wesley Ruggles e da Mitchell Leisen (non accreditato), con Carole Lombard
Boléro – film del 1942 diretto da Jean Boyer
Bolero (Rosen für Bettina) – film del 1956 diretto da Georg Wilhelm Pabst
Bolero – film TV del 1964 
Bolero (Les Uns et les autres) – film del 1981 diretto da Claude Lelouch
Bolero – film del 1985 diretto da Rüdiger Nüchtern
Bolero – cortometraggio del 1992 diretto da Ivan Maximov 
Bolero – film del 1997 diretto da Besnik Bisha
Bolero – film del 2002 diretto da Alejandro Fadel 
Bolero – film del 2004 diretto da F.A. Brabec

Musica 
Bolero – una danza di origine spagnola nata alla fine del XVIII secolo
Bolero latino americano – genere musicale cubano nato nel XIX secolo
Boléro – composizione per balletto di Maurice Ravel
Bolero – singolo di Mia Martini del 1973
Bolero – album di Raffaella Carrà del 1984
Bolero – singolo di Raffaella Carrà del 1984
Bolero – singolo di Nada del 1987
Bolero – singolo dei Mr. Children del 1997
Bolero – singolo di Baby K del 2022

Altro
Bolero –  capo di abbigliamento
Bolero Film –  rivista italiana
Bolero Film –  casa di distribuzione cinematografica italiana
Bolero – nome di battaglia del partigiano Corrado Masetti (1915-1944)